Modestuskirche ist der Name folgender  Kirchen und Kapellen mit dem Patrozinium der heiligen Modestus oder Modestus von Kärnten:
 Pfarrkirche Klagenfurt-St. Modestus in Klagenfurt
 Santi Vito, Modesto e Crescenzia in Rom
 Pfarrkirche St. Vitus, Modestus und Kreszenzia in Steinekirch, Zusmarshausen, siehe St. Vitus (Steinekirch)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)